Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Real Saragossa.

Wykaz spotkań pucharowych

1962–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

Real Saragossa
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach